El término Bélesta puede referirse a:

 Bélesta, comuna francesa del Ariège.
 Bélesta, comuna francesa de Pirineos Orientales.